Tigranakert ili Dikranagerd naziv je armenskih gradova koje je osnovao Tigran Veliki u 1. stoljeću pr. Kr.
 Tigranakert (Silvan), poznat i pod latinskime nazivom Tigranocerta), bio je glavni grad Armenskoga Kraljevstva od 77. pr. Kr. do 69. pr. Kr.
 Tigranakert (Nahičevan) ili Tigranavan, grad u Nahičevanskoj Autonomnoj Republici.
 Tigranakert (Gorski Karabah), grad u nepriznatoj državi Gorski Karabah.
 Tigranakert (Utik), grad u Kedabečkome rajonu.